Bolesław Świdziński − pułkownik kawalerii Wojska Polskiego 
 Edmund Świdziński −  generał broni w stanie spoczynku armii rosyjskiej 
 Henryk Świdziński − polski geolog 
 Jan Świdziński − polski artysta intermedialny 
 Karol Świdziński − polski poeta
 Konstanty Świdziński − kolekcjoner dzieł sztuki 
 Marek Świdziński – polski językoznawca
 Stanisław Antoni Świdziński − wojewoda bracławski